Тоуро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арсуа.  Занимает площадь 114,9 км². Население — 4151 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Ла-Коруньи